PS puede hacer referencia a:

 Partido Socialista, partido político presente en varios países del mundo.
 Photoshop, programa de edición de imágenes.
 PlayStation, series de videoconsolas desarrollada por Sony.
PlayStation, primera videoconsola de sobremesa desarrollada por Sony, creada en 1994.
 Post scriptum, abreviado como PS, locución latina para "después de lo escrito".
 PostScript, lenguaje de descripción de páginas (en inglés Page Description Language).
 Primavera Sound, festival de música celebrado en Barcelona.
 Proposición subordinada, parte de la oración compuesta subordinada.
 Poliestireno, polímero termoplástico.
 PS, abreviación de Pferdestärke, término alemán para caballo de fuerza métrico o caballo de vapor.
 Ps, símbolo del Libro de los Salmos.
 PS, The Preventive Maintenance Monthly, una historieta publicada por el Ejército de los EE.UU.
 ps, comando del sistema operativo Unix.

Siglas